Везапоне́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вик-сюр-Эн. Округ коммуны — Суассон.

Код INSEE коммуны — 02793.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 131 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 92 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 59 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 64,1 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 59 активных жителей работали 48 человек (32 мужчины и 16 женщин), безработных было 11 (2 мужчин и 9 женщин). Среди 33 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Везапонен

Коммуны департамента Эна